60 sekund může být:

 šedesát sekund = 1 minuta

filmy
 60 sekund (film, 1974), americký film z roku 1974
 60 sekund (film, 2000), americký film z roku 2000

Související články 
 60 (číslo)
 Šedesátková soustava